

Persone
 Charles Bachman (1924-2017) – informatico statunitense
 Elisabeth Bachman (1978) – ex pallavolista statunitense
 John Bachman (1790-1874) – pastore e naturalista statunitense
 Randy Bachman (1943) – cantautore e musicista canadese
 Tal Bachman (1968) – cantautore canadese

Altro
 Bachman-Turner Overdrive, noti anche come BTO – gruppo musicale rock canadese, formato nel 1972

Pagine correlate
 Bachmann
 Backman